

Persone
Chris Brokaw – musicista statunitense
Gary Brokaw – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Norman Brokaw – manager statunitense
Tom Brokaw – conduttore televisivo, giornalista e scrittore statunitense

Altro
Brokaw – villaggio del Wisconsin (Stati Uniti)